OGK steht für:
 Transkription von Оптовая генерирующая компания („Stromerzeugungsunternehmen des Elektroenergiegroßhandelsmarktes“), russische Energieunternehmen:
 OGK-1, Tjumen, Westsibirien
 OGK-2, Solnetschnodolsk, Südrussland
 OGK-3, Uland-Ude, Südostsibirien
 OGK-4, siehe Unipro
 OGK-5, siehe Enel OGK-5
 OGK-6, Moskau
 Ortsgestaltungskonzeption (DDR)
 Oxidierend gebrannte Keramik

Siehe auch:
 ÖGK

Abkürzung